Robert I. z Baru ( Robert I de Bar, 8. listopadu 1344 – 12. dubna 1411) byl vévoda z Baru a švagr francouzského krále Karla V.

Život 
Narodil se jako mladší syn hraběte Jindřicha z Baru a Jolandy, dcery Roberta z Casselu. Krátce po jeho narození hrabě Jindřich zemřel a titul přešel na Robertova staršího bratra Eduarda. Ovdovělá Jolanda se stala regentkou a protože oba chlapci byli chabé tělesné konstituce, podařilo se jí vyzískat pro syny od papeže Klementa VI. svolení ke konzumaci masa i v době půstu.

Eduard zemřel roku 1352 a sedmiletý Robert se stal hrabětem. Jolanda se roku 1353 provdala za Filipa Navarrského a pařížský parlament jí odepřel právo na regentství. Jolanda vytlačila ze země své protivníky a také získala podporu císaře Karla IV., který z říšské části hrabství vytvořil markrabství Pont-à-Mousson a 13. března 1354 Jolandu potvrdil jako vládkyni. Hrabství Bar bylo císařem následně povýšeno na vévodství. Robert strávil druhou část dětství a dospívání na francouzském dvoře a 8. listopadu 1359 byl v patnácti letech zletilý.

V říjnu roku 1364 se mladý vévoda po získání papežského dispenzu oženil s Marií, sestrou mladého krále. Společně roku 1371 v Bar-le-Duc založili augustiniánský klášter. Za švagrovy vlády se Robert zúčastnil v Normandii několika bitev s Angličany. Koncem života jej trápila ztráta manželky a dvou synů, kteří se nevrátili od Nikopole a také dna a spory s rodinou o vévodství. Zemřel v dubnu 1411 a byl pohřben v rodinné nekropoli v kostele sv. Maxima v Bar-le-Duc.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Montbéliardové
Hrabata z Baru
Vévodové z Baru
Páni z Marle
Osobnosti stoleté války
Pohřbení v kostele sv. Maxima v Bar-le-Duc
Narození 8. listopadu
Narození v roce 1344
Úmrtí 12. dubna
Úmrtí v roce 1411
Muži